Turbeville ist der Familienname folgender Personen:

 Deborah Turbeville (1932–2013), US-amerikanische Fotografin
 George Turbeville (1914–1983), US-amerikanischer Baseballspieler

Turbeville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Turbeville (South Carolina), Ort im Clarendon County
 Turbeville (Virginia), Ort im Halifax County

Siehe auch:

 Henry de Trubleville († 1239), anglonormannischer Militär und Beamter, auch als Henry de Turbeville bekannt